Robert de Clifford peut se référer à :
 Robert de Clifford (1274-1314),  de Clifford, baron et soldat anglais ;
 Robert de Clifford (1305-1344),  de Clifford, baron et soldat anglais, fils du précédent ;
 Robert de Clifford (1330-1350),  de Clifford, baron et soldat anglais, fils du précédent.

Robert Clifford peut se référer à :
 Robert Clifford († 1423), Member of Parliament anglais ;
 Robert Clifford († 1508), chevalier anglais ;
 Robert Clifford (1752-1811), joueur anglais de cricket ;
 Robert T. Clifford (1835-1873), soldat américain ;
 Robert L. Clifford (1924-2014), juge assesseur américain ;
 Robert Clifford Gunning (né en 1931), mathématicien américain ;
 Robert W. Clifford (né en 1937), avocat américain ;
 Robert A. Clifford, avocat américain.

Bob Clifford peut se référer à :
 Bob Clifford (né en 1937), footballer australien ;
 Bob Clifford, entrepreneur australien.

Voir aussi 
 Clifford Roberts